Пасо де ла Парота има више значења:

 Пасо де ла Парота (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо де ла Парота (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо де ла Парота (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пасо де ла Парота (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику